Typ 130 oder Type 130 steht für:

 Peugeot Typ 130, Automodell der Marke Peugeot
 Sietas Typ 130, Frachtschiffstyp der Sietas-Werft in Hamburg
 Type 130, Prototyp der Bristol Bombay, Bomben- und Transportflugzeug